Denée (Bélgica)
 Denée (Maine-et-Loire) — na França

Desambiguações de topônimos